Heterochone är ett släkte av svampdjur. Heterochone ingår i familjen Aphrocallistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Heterochone